Manfrotto peut désigner :
 Manfrotto est un fabricant de supports pour appareil photo, caméra et éclairage. 
 Manfrotto est une famille patricienne de Venise.